Abbensen bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Edemissen: siehe Abbensen (Edemissen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Wedemark: siehe Abbensen (Wedemark)

Abbensen ist der Familienname von
 Dyderick Abbensen, gemeinsam mit Luddingher Kuck 1364 erster urkundlich erwähnter Bürgermeister der Stadt Celle